Ілля Довгий ( 1 серпня 1998, Козятин, Україна) — український волейболіст, центральний блокувальник, догравальник, гравець ВК «Барком-Кажани» зі Львова.

Життєпис 

Народжений 1 серпня 1998 року в м. Козятині Вінницької области, Україна.

Клубну кар'єру розпочав у харківському «Локомотиві», потім виступав у вінницькому клубі «Серце Поділля», одеському «Політехніці».

Досягнення 
 Віцечемпіон України 2022.

Примітки

Джерела 

 «Обирав між 4 клубами. Але коли подзвонили з „Барком-Кажани“, всі пропозиції відкинув до „кажанів“» — Довгий // сайт ВК «Барком-Кажани».

Посилання 
 Зображення.
 Ілля Довгий.  

Українські волейболісти
Волейболісти «Баркому-Кажанів»
Волейболісти «Локомотива» (Харків)
Волейболісти «Політехніка» (Одеса)
Волейболісти «Серця Поділля»